Гран-при Бразилии 1980 года — второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1980 года. Прошёл на трассе Интерлагос. Автогонки прошли 27 января 1980 года.

Гонка 

|}

 Поул-позиция: Жан-Пьер Жабуи - 2:21,40
 Быстрый круг: Рене Арну - 2:27,31

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бразилии